Шмаков, Сергей:
 Шмаков, Сергей Александрович (род. 1958) — российский государственный деятель, глава города Норильска.
 Шмаков, Сергей Александрович (род. 1968) — российский бизнесмен, автогонщик, православный меценат.